G programmeringssprog har flere betydninger:
 G-code, programmeringssprog, hovedsageligt anvendt indenfor automation
 G, det grafiske programmeringssprog anvendt i LabVIEW
 det tidligere navn for Deesel, et metaprogrammeringssprog baseret på Java
 G, et programmeringssprog for hurtig udvikling af OpenGL applikationer